Shuang-hsi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangxi (ort), Hunan, 
 Shuangxi (sockenhuvudort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar